Altenfließ ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Altenfließ, ehemals im Landkreis Friedeberg Nm., Dorf in der Woiwodschaft Lebus; siehe: Przyłęg (Strzelce Krajeńskie)
 Altenfließ, ehemals im Landkreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Trzebawie